Der Fed Cup 1999 war die 37. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe II spielen 2000 in der Weltgruppe.
 In einem Rundenturnier spielen die Verlierer der Weltgruppe II und die qualifizierten Teams. Diese bestehen aus zwei Teams der Europa/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Der Sieger spielt 2000 in der Weltgruppe, die anderen Mannschaften in ihrer jeweiligen Zonengruppe I.

Weltgruppe

Erste Runde

Italien – Spanien

Vereinigte Staaten – Kroatien

Russland – Frankreich

Schweiz – Slowakei

Halbfinale

Italien – Vereinigte Staaten

Russland – Slowakei

Finale

Vereinigte Staaten – Russland

Weltgruppe II

Erste Runde

Niederlande – Belgien

Belarus – Tschechien

Österreich – Australien

Deutschland – Japan

Play-offs 

(*) Aus der Zonen Gruppe I qualifizierten sich diese vier Mannschaften. Zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Datum: 21. bis 24. Juli 1999
Austragungsort: University Sports Centre, Amsterdam, Niederlande
Belag: Hartplatz

 Ergebnisse

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 13. bis 18. April 1999
Austragungsort: Buenos Aires T.C., Buenos Aires, Argentinien
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 23. bis 27. April 1999
Austragungsort: Costa Rica Country Club, San José (Costa Rica), Costa Rica
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 22. bis 27. Februar 1999
Austragungsort: Thana City Gold Club, Samutpakarn, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 22. bis 26. Februar 1999
Austragungsort: Thana City Gold Club, Samutpakarn, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Vorrunde

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 19. bis 23. April 1999
Austragungsort: La Manga Club, Murica, Spanien
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 26. bis 30. April 1999
Austragungsort: La Manga Club, Murica, Spanien
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 1999

1999
Tennisturnier 1999